Воробьёвка — село Хлевенского района Липецкой области. Единственный населённый пункт Воробьёвского сельсовета.

География 
Село расположено в лесостепной ландшафтной зоне, представляющей собой расчлененную возвышенно-холмистую равнину с множеством впадин и оврагов.

История 
В документах первое упоминание о селе относится к 1713 году. Оно насчитывало 6 дворов первых поселенцев из соседнего села Воронежская Лазовка. Среди них был зажиточный крестьянин по фамилии Воробьев.

Население

Инфраструктура 
Имеется средняя школа, открыта в 1972 году.

Русская православная церковь 
В селе расположена церковь Михаила Архангела (Архангельская церковь), год постройки в первоначальном виде — 1862.

Прежние названия порядков (улиц) 
Нахаловка. Альшанка. Култук. Сенякино. Коптерка. Мелехин. Лог Кудояров. Избушки. Самодуровка. Выгон. Ярмихин. Борисов. Терехин. Кудаев

Примечания 

Населённые пункты Хлевенского района